Хрущак Володимир Богданович (* 22 вересня 1964(19640922), Яворів) — український прозаїк і журналіст.
 Хрущак борошняний (Tenebrio molitor) — жук з родини чорнотілок.